DVU peut désigner :
  Deutsche Volksunion (en français, Union populaire allemande), un ancien parti politique allemand nationaliste fondé à Munich en 1971 ;
 , une université privée américaine située à Doylestown, en Pennsylvanie.